Miejscowości w USA:
 Tintah – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Traverse
Gminy w USA:
 Tintah (ang. Tintah Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Traverse